Carlo Infascelli (1913-1984), regista italiano
Alex Infascelli (1967), regista italiano
Roberto Infascelli (1981), attore italiano
Luca Infascelli (1975), sceneggiatore italiano